'Eredivisie 2021-2022 i volleyboll för damer spelades 2 oktober 2021 till 14 maj 2022. Det var den 75:e upplagan av serien (som är den översta och utser Nederländska mästaren) och 13 klubblag anslutna till Nederlandse Volleybalbond deltog. Sliedrecht Sport‎ blev nederländska mästare för sjunde gången totalt och femte gången i rad genom att besegra Apollo 8 i finalen. .

Regelverk

Format
Lagen spelade först en grundserie där alla mötte alla både hemma och borta.
Nederlandse Volleybalbonds utvecklingslag Talent Team Papendal Arnhem deltog enbart i grundserien.
De åtta bästa klassificerade (ej medräknat Talent Team Papendal Arnhem) gick vidare till cupspel. I kvarts- och semifinalerna möttes lagen både hemma och borta, medan final och match om tredjepris avgjordes i bäst av tre matcher. Till slutspelsserien fick de bäst placerade lagen i grundserien fick med sig bonuspoäng: 3 poäng för ettan, 2 poäng för tvåan och 1 poäng för trean. De två första lagen i slutspelsserien spelade final i bäst av fem matcher för att avgöra vilket lag som blev nederländsk mästare. 
De fyra sista lagen i grundserien gick vidare till grupp B. Till grupp B fick lagen med sig bonuspoäng från grundserien baserat på deras plats: från 3 poäng för tian till 0 poäng för trettonde laget. Det sist placerade laget i gruppen degraderas till Topdivisie..

På grund av Covid-19-pandemin sköts flera matcher upp.

Rankningskriterier 
Om slutresultatet blev 3-0 eller 3-1 tilldelades 3 poäng till det vinnande laget och 0 till det förlorande laget, om slutresultatet blev 3-2 tilldelades 2 poäng till det vinnande laget och 1 till det förlorande laget. 

Rankningsordningen i serierna definierades utifrån:
 Poäng
 Kvot vunna / förlorade set
 Kvot vunna / förlorade poäng.
 Inbördes möte.

Deltagande lag 
Tretton holländska klubblag deltog i Eredivisie-mästerskapet 2021-22. De tio lagen som deltog i föregående säsong (som slutfördes utan att något lag flyttades ner p.g.a. pandemin) fick sällskap av Dynamo Apeldoorn, VV Utrecht och Voltena som har erhållit licens för Eredivisie..

Turneringen

Grundserien

Resultat

Sluttabell 

Legend:
      Kvalificerade för slutspel
      Vidare till Grupp B

Slutspel

Spelschema

Resultat

Kvartsfinaler

Semifinaler

Match om tredjepris

Final

Grupp B

Resultat

Sluttabell 

Legend:
      Nedflyttade

Resultat för deltagande i andra turneringar

Referenser

Eredivisie (volleyboll, damer)
Sportåret 2021
Sportåret 2022
Volleybollsäsongen 2021/2022